Герде може бити:

 Герде (Лихов-Даненберг), општина у округу Лихов-Даненберг, у њемачкој покрајини Доња Саксонија
 Герде (Оснабрик), општина у округу Оснабрик, у њемачкој покрајини Доња Саксонија
 Герде (Барањска жупанија)